Wyniki Grand Prix Danii 1999, szóstej (ostatniej) eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1999.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło dwóch zawodników z dziką kartą: Mark Loram oraz Jesper B. Jensen. Lista startowa została ustalona według kolejności stałych uczestników z poprzedniej rundy (w nawiasach podano numery stałe).

 (4) Hans Nielsen (Dania)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (7) Ryan Sullivan (Australia)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (13) Leigh Adams (Australia)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (8) Jason Crump (Australia)
 (19) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (5) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (18) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (22) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (10) Peter Karlsson (Szwecja)
 (17) Stefan Dannö (Szwecja)
 (2) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (9) Brian Karger (Dania)
 (14) Brian Andersen (Dania)
 (11) Antonín Kasper (Czechy)
 (21) Robert Dados (Polska)
 (20) John Jørgensen (Dania)
 (12) Marián Jirout (Czechy)
 (23) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (24) Jesper B. Jensen (Dania)

Wyniki

Opis 
Ostatnie Grand Prix sezonu 1999 rozstrzygało przede wszystkim o tytule mistrza świata. Tomasz Gollob mimo dość pewnego prowadzenia w klasyfikacji nie zdołał utrzymać pozycji lidera i to Tony Rickardsson, wygrywając w Vojens, zapewnił sobie mistrzostwo świata.
Powodem słabej dyspozycji Polaka był jego stan zdrowia. Krótko przed ostatnim Grand Prix doznał kontuzji podczas zawodów Złotego Kasku w Polsce. Ten pechowy upadek pozbawił go niemal pewnego tytułu i dał szanse Rickardssonowi na wygranie Grand Prix 1999. Szwed doskonale wykorzystał tę okazję zwyciężając ostatnią eliminacje, co przy dziewiątej lokacie Golloba, dało mu drugi z rzędu tytuł mistrza świata na żużlu.

Na uwagę zasługuję 3 miejsce Hansa Nielsena, który dzięki temu wskoczył na najniższy stopień podium w klasyfikacji generalnej. Dla 4-krotnego Indywidualnego Mistrza Świata było to ostatnie GP w karierze.

Klasyfikacja przejściowa 

Dania
1999
1999 w Danii
Sport w Vojens